Bernd Dörfel – ex calciatore tedesco
 Friedo Dörfel – calciatore tedesco
 Gert Dörfel – ex calciatore tedesco